Hartland puede referirse a:

 Hartland (Devon), Inglaterra
 Hartland (Nuevo Brunswick), Canadá
 William Baylor Hartland

Estados Unidos 
 Hartland (California)
 Hartland (Connecticut)
 Hartland (Maine)
 Hartland (condado de Somerset, Maine)
 Hartland (Minnesota)
 Hartland (Míchigan)
 Hartland (Nueva York)
 Hartland (Vermont)
 Hartland (condado de Windsor, Vermont)
 Hartland (Wisconsin), condado de Waukesha
 Hartland (condado de Pierce, Wisconsin)
 Hartland (condado de Shawano, Wisconsin)